Shuriwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 5000 Einwohnern (2020) und Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons.

Die 1690 erstmals schriftlich erwähnte Ortschaft liegt am linken Ufer des Supij, einem 144 km langen, linken Nebenfluss des Dnepr. Den Status einer Siedlung städtischen Typs besitzt die etwa 105 km östlich von Kiew gelegene Ortschaft seit 1956.

Zur gleichnamigen Siedlungsratsgemeinde zählt auch das Dorf Schtschaslywe.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Ersterwähnung 1690
Rajon Shuriwka